Association of Muslim Social Scientists (dt. Vereinigung muslimischer Sozialwissenschaftler) ist der Name folgender Organisationen:

 Association of Muslim Social Scientists (UK) (AMSS (UK)), Vereinigtes Königreich
 Association of Muslim Social Scientists of North America, heute North American Association of Islamic and Muslim Studies (NAAIMS), Nordamerika